Landskrone bezeichnet:

 Landskrone (Ahr), Berg im Ahrgebirge, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Landskrone auf dem gleichnamigen Berg, siehe Reichsburg Landskron
 die Ruine der Burg Landskrone im heutigen Polen, siehe Burg Lanckorona
 Rheinfähre Landskrone, zwischen Nierstein und hessischen Kornsand
 Landskrone (Düsseldorf), Teich im Hofgarten

Siehe auch:
 Landskron
 Landeskrone (Begriffsklärung)
 Landskrona, Stadt in Schweden